Mamlok ist der Familienname folgender Personen:
 Eva Mamlok (1918–1944), deutsche Antifaschistin und Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Ursula Mamlok (1923–2016), deutsch-US-amerikanische Komponistin und Dozentin